Proibito – singolo dei Litfiba estratto dal disco El diablo
Proibito (Forbidden) – film del 1932 diretto da Frank Capra 
Proibito – film diretto da Mario Monicelli (1954)